Apače je ime občine in več naselji:

 občina Apače

Naselja v Sloveniji:
 Apače, občina Apače
 Apače, občina Kidričevo
Naselje v Avstriji:
 Apače, nem. Abtei, občina  Galicija